I giorni dell'abbandono — romanzo di Elena Ferrante pubblicato nel 2002
 I giorni dell'abbandono — film del 2005 diretto da Roberto Faenza, tratto dal romanzo